Лызаю — название рек:

Россия 
 Лызаю (приток Косью) — река.
 Лызаю (приток Сандивея) — река.